Joep Dohmen (filosoof), docent Universiteit voor Humanistiek en Nietzsche-deskundige
Joep Dohmen (journalist), onderzoeksjournalist voor NRC-Handelsblad